Ел Солисењо има више значења:

 Ел Солисењо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Солисењо (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Солисењо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Солисењо (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Солисењо, Хосе Серата (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Солисењо, Хуан Мануел Аламиљо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Солисењо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику